Le qualificazioni del singolare femminile del Portugal Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
  Mona Barthel (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (qualificata)
  Sharon Fichman (primo turno)

  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (ultimo turno)
  Estrella Cabeza Candela (secondo turno)
  Irina-Camelia Begu (qualificata)

Qualificate

  Alla Kudrjavceva
  Irina-Camelia Begu

  Kristina Mladenovic
  Timea Bacsinszky

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Portugal Open 2014
WTA Tour 2014